Jan Cornelis Hofman (1819-1882), peintre hollandais
Jan Cornelis Hofman (1889-1966), peintre hollandais
Jan Cornelis Hofman, écrivain néerlandais

Homonymie de personnes